Municipio Páez puede referirse a varios municipios de Venezuela:

Municipio Páez (Apure)
Municipio Páez (Miranda)
Municipio Páez (Portuguesa)
Municipio Páez (Zulia) (a partir del año 2010 cambió su nombre a Municipio Guajira)